

Amerikaanse plaatsen 
Foley (Alabama)
Foley (Minnesota)
Foley (Missouri)

Personen

Amerikaanse 
Dave Foley, acteur van Canadese afkomst
Ellen Foley, zangeres en actrice
James Foley, persfotograaf
Mark Foley, oud-politicus
Mick Foley, schrijver en professionele worstelaar
Scott Foley, acteur

Overige 
Dominic Foley, Iers voetballer
Ged Foley, Engels folkmuzikant en gitarist

Zie ook 
 Geräuschemacher voor foley artist (geluidseffectenmaker)
 Voice foley, een vorm van stemacteren: het nadoen van menselijke geluiden